ВХЛ в сезоне 2012/2013 — третий сезон чемпионата Высшей хоккейной лиги. Он стартовал 9 сентября 2012 года в Нефтекамске матчем между «Торосом» и «Рубином» и завершился 30 апреля 2013 года розыгрышем Кубка Петрова («Братины»), обладателем которого стала команда «Торос», обыгравшая в финале казахстанскую «Сарыарку».

Межсезонье 

В межсезонье команды ВХЛ участвовали в различных турнирах. В таблице отражено, в каких:

Также команды проводили товарищеские матчи как и с командами других лиг и стран, так и с командами ВХЛ:

Фарм-договоры 
В это межсезонье также изменись фарм-договоры между клубами ВХЛ и КХЛ:

Матч открытия 
Матч открытия сезона 2012/2013 прошёл 9 сентября в Нефтекамске. На ледовой арене Нефтекамска встретились Торос и Рубин.

Клубы 
С сезона 2012/2013 в лиге появились четыре новых клуба: «Сарыарка», «Кубань», «Буран» и ТХК. Вместо возрождённого «Локомотива», перешедшего в КХЛ, в ВХЛ выступал его новый фарм-клуб «Локомотив ВХЛ». Также вместо челябинского «Мечела» в лиге выступал его правопреемник «Челмет», а «Донбасс» перестал принимать участие в ВХЛ по причине перехода в КХЛ. 2 июля в лигу была принята минская «Юность».

Состав команд 
В сезоне 2012/2013 заявочный лист основной команды может включать не более 25 человек. Он должен включать:
 Не менее 5 хоккеистов в возрасте не старше 25 лет
 Не менее 5 хоккеистов в возрасте не старше 23 лет
 Одного хоккеиста в возрасте не старше 21 года в заявке на матч
 Одного хоккеиста в возрасте не старше 20 лет в заявке на матч
 Также команда может включить в команду игроков из КХЛ (но не более 5).
Все раунды в плей-офф (кроме 1/8 финала) будут проводиться до 4 побед.

Регулярный чемпионат

Формат 
27 клубов ВХЛ объединены в одну группу, состоящую из всех команд. В ходе регулярного чемпионата команда проводит с каждым из соперников по 2 матча — по одному дома и на выезде. Всего команды проведут 52 матча.

Таблица Регулярного Чемпионата

Лучшие игроки по месяцам

Плей-офф

Формат 
Серии матчей 1/8 финала проводятся до 3-х побед, максимальное количество матчей — 5.
Серии матчей 1/4 финала, полуфинала и финала Кубка Петрова («Братины») проводятся до 4-х побед, максимальное количество матчей — 7. Матчи за 3-е место не проводятся.

Таблица плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ВХЛ
 

Высшая хоккейная лига
2013 год в хоккее